El National Invitation Tournament 2006 fue la sexagésimo novena edición del National Invitation Tournament. Fue la primera ocasión en su historia que estuvo organizada por la NCAA, tras haberlo sido desde su creación por la Metropolitan Intercollegiate Basketball Association (MIBA). Se introdujeron además cambios en el proceso de selección e invitación, y se establecieron por vez primera las preclasificaciones a la hora de elaborar el cuadro final. 

La disputaron 40 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Carolina del Sur, que conseguía su segundo título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Sede de Maryland

Sede de Michigan

Sede de Louisville

Sede de Cincinnati

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2006

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 2000)

Baloncesto en 2006
National Invitation Tournament